Скрипчинський Петро Васильович (1879 — 19??), український громадсько-політичний і військовий діяч.

Див. також
 Скрипчинська